Роберт Пол Холдсток () (1948 — 2009) — английский писатель, наиболее известным своими произведениями кельтской, скандинавской, готической и пиктской фэнтезийной литературы, преимущественно в фэнтезийном поджанре .

Биография 
Нначал печататься в 1968 году. Его научно-фантастические и фэнтезийные произведения исследуют философские, психологические, антропологические, духовные и природные темы. Он получил три награды BSFA и выиграл WFA в категории «Лучший роман 1985 года». Также известен, как автор новеллы «Тёмное колесо» (), шедшей в комплекте с компьютерной игрой Elite.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Библиография 
 Страница на Orion Publishing 
 Страница на Fantasy Literature 
 Официальный сайт 

Выпускники Бангорского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы гигиены и тропической медицины